Скрижали:

 Скрижали — нашиваемые на мантию архиерея спереди вверху и внизу прямоугольники из материи красного или зелёного цвета.

См. также 
 Скрижали Джорджии 
 Скрижали Завета 
 Скрижали из Пирги